Miejsca w Estonii
 Nõmme (Tallinn) – dzielnica Tallinna
 Nõmme (Kasepää) – wieś
 Nõmme (Martna) – wieś
 Nõmme (Väike-Maarja) – wieś
 Nõmme (Laimjala) – wieś
 Nõmme − wieś w prowincji Hiuma, w gminie Käina
 Nõmme – wieś w prowincji Hiuma, w gminie Kõrgessaare
 Nõmme – wieś w prowincji Saare, w gminie Kaarma
 Nõmme – wieś w prowincji Sarema, w gminie Leisi
 Nõmme − wieś w prowincji Hiuma, w gminie Pühalepa
 Nõmme – wieś prowincji Rapla, w gminie Rapla
 Nõmme - wieś w prowincji Lääne, w gminie Ridala
 Nõmme – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Varbla
 Nõmme (rzeka) – rzeka w środkowej Estonii
 Nõmme – przystanek kolejowy w Tallinnie, w prowincji Harjumaa, w dzielnicy Nõmme